А́вотыньш, в русском варианте также Авотынь, Авотиньш; женская форма А́вотыня (, от  — родник, источник) — латышская фамилия.

Известные носители:
 Авотиньш, Айварс (род. 1977) — латвийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Авотиньш, Угис (род. 1986) — латвийский хоккеист, вратарь.
 Авотыня, Дайна (род. 1926) — латышская советская поэтесса.

См. также 
 Авотин, Роберт Жанович (1928 — 1997) — советский художник-иллюстратор.